Monark Brisa é uma bicicleta produzida pela fábrica de bicicletas Monark, que se tornou muito popular no Brasil. Inicialmente fabricada tendo em vista o público feminino, com o passar dos anos, agradou também o público masculino, se destacando principalmente pelo desenho suave de seu quadro e também pela leveza deste.

A Monark Brisa foi concebida para concorrer com a Caloi Ceci da sua, até então, maior concorrente: a Caloi. Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, era muito comum a Monark e a Caloi fabricarem modelos parecidos para disputar o gosto do consumidor brasileiro. As bicicletas de então eram praticamente 100% nacionais, com a qualidade que raramente é encontrada hoje em dia.

A Monark Brisa foi fabricada com aros de 14, 16, 20 e 26 polegadas. Sua transferência do pedivela até o aro era feita por corrente e coroas a dianteria possuía 46 dentes e a traseira nas maioria das vezes 18 dentes. Possuía paralamas dianteiro e traseiro fixados por meio de parafusos e hastes de ferro, possuía também um "garrupeiro" (modo como era chamado na época o suporte traseiro), possuía freio do tipo "ferradura" na dianteria e traseira com acionamento por meio de manetes, um selim (banco,assento) feito de ferro coberto de espuma e uma espécie de couro, com uma mola abaixo do banco para diminuir a trepidação ao andar em estradas de chão.

Bicicletas